

Persone
Guardi – famiglia di pittori italiana
 Pseudo Guardi – pittore di nature morte attivo tra 1750 ca. e 1799
Andrea Guardi – scultore italiano
Francesco Guardi – pittore italiano
Gianantonio Guardi – pittore italiano
Giacomo Guardi – pittore italiano
Livio Guardi – cantante e musicista italiano

Guardì
Michele Guardì – regista e autore televisivo italiano

Altro
8124 Guardi – asteroide